Mahala steht für:

 Mahala (Ukraine), Dorf in der Südwestukraine
 Mahala (Breza), Ort in der Gemeinde Breza, Bosnien und Herzegowina
 Mahala (Rogatica), Ort in der Gemeinde Rogatica, Bosnien und Herzegowina
 Mahala (Bijelo Polje), Dorf in der Gemeinde Bijelo Polje, Montenegro

Siehe auch:
 Machala
 Mahalla